El término Sierra del Escudo puede referirse a:

Sierra del Escudo de Cabuérniga: elevación montañosa de las zonas central y occidental de Cantabria.
Sierra del Escudo: elevación montañosa de la zona Sur de Cantabria cuya máxima altura está en el Mediajo Frío.